

Persone 
Nome
 Catalano dei Malavolti – religioso italiano
 Catalano di Monaco – signore di Monaco
Cognome
 Antonino Catalano – ciclista italiano
 Armando Joseph Catalano, meglio noto con lo pseudonimo di Guy Williams – attore e modello statunitense
 Biagio Catalano – calciatore e allenatore italiano
 Felice Catalano di Melilli – diplomatico italiano
 Franco Catalano – storico italiano
 Giuseppe Catalano – botanico italiano
 Giuseppe Catalano – calciatore e allenatore italiano
 Marcello Catalano – naturalista
 Massimo Catalano detto Max – musicista, trombettista e personaggio televisivo italiano
 Michele Catalano – calciatore italiano
 Monica Catalano – fumettista italiana
 Nicola Catalano – giurista e magistrato italiano
 Paolo Catalano – atleta italiano

Altro 
 Catalano – nome proprio di persona italiano maschile
 Catalano – ciò che è pertinente alla Catalogna o ai catalani
 Lingua catalana – lingua romanza
 Scoglio del Catalano – Isolotto a ovest della Sardegna